Хельмут Пфлегер (; род. 6 августа 1943, Теплиц-Шёнау) — немецкий шахматист, гроссмейстер (1975).

Участник чемпионата мира среди юношей (1961) — 4—5-е место. В чемпионате ФРГ (1965) — 1—2-е место (с В. Унцикером, которому проиграл матч за 1-е место — 1½ : 2½).

В составе национальной команды участник 7 олимпиад (1964—1982); лучший результат — 1—2-е место на 4-й доске в 1964 году.

Лучшие результаты в других международных соревнованиях: Поляница-Здруй (1971) и Монтилья (1973) — 1—2-е; Лоренсу-Маркиш (1973) — 1-е; Монтилья (1974) — 2—3-е; Манила (1975) — 2—5-е; Гавана (1982) — 2—3-е места.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 

Родившиеся в Теплице
Шахматисты Германии